Il detentore del titolo da quattro anni era Novak Đoković, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo a causa di un infortunio.

In finale Andy Murray ha sconfitto Grigor Dimitrov con il punteggio di 6–4, 7–62.

Teste di serie 

  Andy Murray (campione)
  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Milos Raonic (semifinale, ritirato)
  Dominic Thiem (primo turno)

 David Ferrer (semifinale)
 Lucas Pouille (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (secondo turno)
 Richard Gasquet (secondo turno)

Qualificati 

  Kyle Edmund (quarti di finale)
  Konstantin Kravčuk (primo turno)

 Adrian Mannarino (secondo turno)
 John Millman (primo turno)

Wildcard 

  Lu Yen-hsun (primo turno)
  Dominic Thiem (primo turno)

 Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2016
ATP World Tour 2016